Спасское-Лутовиново — топоним Орловской области:
 Спасское-Лутовиново — административный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области;
 Спасское-Лутовиново — музей-усадьба И. С. Тургенева.